Esta lista demostra o tráfego médio diário de todas as autoestradas portuguesas por meio dos dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

As autoestradas está designadas com o seu nome prinipal, incluíndo também as ICs que dispõe de um número de autoestrada reservada, em itálico.

Autoestradas de Portugal